Ипуть:

 Ипуть — река в Белоруссии и России, левый приток реки Сож.
 Ипуть — железнодорожная станция на линии Унеча — Кричев Московской ж.д., расположенная на реке Ипуть в посёлке Лесное.
 Ипуть — остановочный пункт Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
 Ипуть — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 іПуть — первая белорусская микропроцессорная централизация.
 Ипуть — сорт черешни.